Марија Елена има више значења:

 Марија Елена (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Марија Елена (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Марија Елена (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Марија Елена (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Марија Елена (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Марија Елена, Ел Пасијего (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику